Bahnhof Wabern steht für:

 Bahnhof Wabern (Bz Kassel), siehe Wabern (Hessen) #Verkehr
 Haltepunkt Wabern (Paar), siehe Ammerseebahn #Wabern (Paar)